Eleonora (Florence, 1 maart 1567 – Cavriana, 9 september 1611) was prinses van Toscane. Ze was een dochter van groothertog Francesco I de' Medici en Johanna van Oostenrijk.

Op 29 april 1584 huwde ze in Mantua met Vincenzo Gonzaga, de latere hertog van Mantua en Monferrato, die eerder gehuwd was deweest met Margherita Farnese, dochter van Alessandro, hertog van Parma. Uit het huwelijk met Vincenzo werden zes kinderen geboren:
 Francesco IV Gonzaga hertog van Mantua en Monferrato 1612 (1586 – 1612)
 Ferdinando Gonzaga, hertog van Mantua en Monferrato 1612 (1587 – 1626), 1612-1626
 Guglielmo Gonzaga (Mantua 4 augustus 1589 – 13 mei 1591)
 Margherita Gonzaga (1591 – 1632); ∞ (1606) hertog Hendrik II van Lotharingen
 Vincenzo II Gonzaga, hertog van Mantua en Monferrato  (1594 – 1627), 1626-1627
 Eleonora Gonzaga; ∞ (1622) keizer Ferdinand II (1578 – 1637)

De Medici